Florentianus (hofmeier), 6e-eeuws hofmeier.
 Florentianus (bisschop), 5e-eeuws bisschop.